Боб Брайън и Майк Брайън защитават титлата си и достигат финала в турнира, където губят от непоставената двойка Паеш / Щепанек с 6 – 7(1), 2 – 6.

Поставени двойки 
  Боб Брайън /  Майк Брайън (финал)
  Макс Мирни /  Даниел Нестор (полуфинал)
  Микаел Льодра /  Ненад Зимонич (осминафинал)
  Махеш Бхупати /  Рохан Бопана (осминафинал)
  Юрген Мелцер /  Филип Пецшнер (осминафинал)
  Мариуш Фирстенберг /  Марчин Матковски (четвъртфинал)
  Робърт Линдстет /  Хоря Текъу (полуфинал)
  Айсам-ул-Хак Куреши /  Жан-Жулиен Роже (осминафинал)
  Оливер Марах /  Александер Пея (1 кръг)
  Ерик Буторак /  Бруно Соареш (четвъртфинал)
  Франтишек Чермак /  Филип Полашек (осминафинал)
  Сантяго Гонзалес /  Кристофър Кас (четвъртфинал)
  Скот Липски /  Раджеев Рам (четвъртфинал)
  Симоне Болели /  Фабио Фонини (2 кръг)
  Колин Флеминг /  Рос Хътчинс (осминафинал)
  Пол Хенли /  Джейми Мъри (1 кръг)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Австралия